Cloos kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cape Cloos, 
 Mount Cloos, 

Robotskapade Antarktisförgreningar